José Luis Sánchez puede referirse a:

 José Luis Sánchez (1974–2006), futbolista argentino profesional durante 1993-2005.
 José Luis Sánchez Besa (1879–1955), aviador chileno.
 José Luis Sánchez Capdevila (1981–), futbolista español profesional.
 José Luis Sánchez del Río (1913–1928), beato mexicano.
 José Luis Sánchez Fernández (1926–2018), escultor español.
 José Luis Sánchez Moretti (1970–), exfutbolista chileno.
 José Luis Sánchez Paraíso (1942–), atleta español olímpico en 1968, 1972, 1976.
 José Luis Sánchez Sáez, político español, diputado por la provincia de Huesca en 1982.
 José Luis Sánchez Solá (1959–), director técnico de fútbol mexicano.
 José Luis Sanchez Martin (1963 –), diseñador de moda español